Leptoceletes är ett släkte av skalbaggar. Leptoceletes ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rödvingebaggar
Leptoceletes